China Open 2016, BAIC Motor China Open, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 28 mars och 3 april 2016 i Beijing University Students Gymnasium i Peking, Kina.

Mark Selby var regerande mästare men deltog inte av personliga skäl.

Judd Trump vann turneringen och därmed sin femte rankingtitel efter att ha besegrat Ricky Walden med 10–4 i finalen.

Prispengar
Den totala prissumman var på 510 000 pund fördelat enligt följande:
{| 
|-
! align=left | Placering || align=right | Pris || align=right | Totalt
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=80 | 85 000 || align=right width=120 | 85 000
|-
| • Tvåa || align=right | 35 000 || align=right | 35 000
|-
| • Semifinal || align=right | 21 000 || align=right | 42 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 12 500 || align=right | 50 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 8 000 || align=right | 64 000
|-
| • Sista 32 || align=right | 6 500 || align=right | 104 000
|-
| • Sista 64 || align=right | 4 000 || align=right | 128 000
|-
| • Högsta break ||   || align=right | 2 000
|-
| Summa ||   || align=right | 510 000
|}

Pris för maximumbreak
Den ackumulerade prissumman för eventuella maximumbreak låg på totalt 15 000 pund.

Kval
Kvalet spelades 9–11 februari 2016 i Barnsley, England. De 64 kvalvinnarna gick vidare till huvudturneringen där fyra av spelarna först lottades till att spela en inledande omgång mot fyra kinesiska wild cards.

Wild card-omgång
Fyra av de 64 spelare som kvalificerat sig för huvudturneringen lottades att först spela en wild card-omgång mot fyra kinesiska spelare 28 mars 2016. Vinnarna kvalificerade sig för huvudturneringen.

Huvudturnering

Final

Referenser

Källor

snooker.org

2016 i Kina
Snookersäsongen 2015/2016
2016